Васіліу () — грецьке прізвище. Відомі носії:
 Андроула Васіліу — кіпрська і європейська жінка-політик.
 Георгіос Васіліу — президент Кіпру.
 Васіліу Євген Вікторович — директор Навчально-наукового інституту кібербезпеки, комп'ютерних і радіотехнологій Одеської національної академії зв'язку імені О. С. Попова, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 Спірос Васіліу — грецький художник, гравер, ілюстратор і театральний художник.

Примітки